Niemcy:
 Hechingen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb
 Hechingen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb
 Hechingen – były powiat

Zobacz też:
 Hohenzollern-Hechingen